Revelli ima više značenja:
 Revelli, Cuneo
 Revelli, Savona